Shuri (Suri) – etiopski lud zaliczany w skład ludu Surma
 Shuri – historyczna miejscowość na Okinawie w Japonii, obecnie dzielnica Naha
 Shuri (komiksy) – fikcyjna bohaterka komisów wydawnictwa Marvel z serii "Czarna Pantera".